Улица Евгения Гуцало () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Новая Подусовка. Пролегает от пересечения улиц Черкасская и Григория Кочура до тупика.

Нет примыкающих улиц.

История 
Был проложен в 1960-е годы, вместе в другими улицами 1-й очереди застройки Новой Подусовки (Новоподусовского жилого массива), и был застроен индивидуальными домами.

2-й переулок Гайдара получил название с переименованием 18-я Колеи на улицу Гайдара в 1960 году — в честь советского детского писателя Аркадия Петровича Гайдара.

19 февраля 2016 года переулок был преобразован в улицу, получив современное название — в честь советского и украинского писателя Евгения Филипповича Гуцало, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»).

Застройка 
Улица проложена в восточном направлении вдоль ж/д линии Чернигов—Семиходы (севернее её). Только северная сторона улицы занята усадебной застройкой, южная — не застроена. 

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 151 ГАЙДАРА ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова